

Patronymes 

 Adrian Kempe (1996-), joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Alfred Kempe (1849-1922), mathématicien anglais.
 Carl Kempe (1884-1967), industriel et joueur de tennis suédois.
 Christophe Kempé (1975-), joueur de handball français.
 Fritz Kempe (1909-1988), photographe allemand.
 Margery Kempe (vers 1373 - vers 1436 ou après 1438), mystique anglaise.
 Mario Kempe (1988-), joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Rudolf Kempe (1910-1976), chef d'orchestre allemand.
 Tobias Kempe (1989-), footballeur allemand.
 William Kempe (?-1603), acteur anglais de la fin du .